Duan Qirui – militare e politico cinese
 Lê Duẩn – politico vietnamita
 Han Duan – calciatrice cinese
 Piz Duan – montagna delle Alpi del Platta, nelle Alpi Retiche occidentali